Snuitkevers (superfamilie)
 Snuitkevers (familie)